BSC Young Boys, een Zwitserse voetbalclub uit Bern
 VV Young Boys, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Haarlem